Island Games 2017 blev afholdt på Gotland, Sverige, fra 24. til 30. juni 2017.

Der blev konkurreret i 15 sportsgrene, og Isle of Man vandt både flest guldmedaljer og flest medaljer i alt, idet holdet opnåede 39 guld, 36 sølv og 26 bronze. Færøerne blev nummer to med 30 guld, mens Jersey kom på tredjepladsen med 29 guldmedaljer.

Sportsgrene
Tal i parentes viser antallet af deltagende sportsfolk i hver sportsgren.

Medaljetabel 

Forklaring:

Referencer 

 
Gotland